Intervias é uma empresa privada concessionária das rodovias do governo do estado de São Paulo, pertencente a Arteris.  Administra desde 17 de fevereiro de 2000 uma malha de 375,7 quilômetros, nas proximidades dos municípios de: Araras, Leme, Mogi Mirim, Pirassununga, Piracicaba, Porto Ferreira, Rio Claro, Santa Rita do Passa Quatro e São Carlos. A concessionária é de propriedade da Arteris.

No estado de São Paulo administra trechos das seguintes rodovias:
 SP-147 de Itapira até Piracicaba - total de 94,46 quilômetros
 SP-191 de Rio Claro até Mogi Mirim - total de 71,92 quilômetros
 SP-215 Rodovia Dr. Paulo Lauro de São Carlos até a divisa com Descalvado e Rodovia Dep. Vicente Botta de Descalvado até Casa Branca - total 93,12 quilômetros
 SP-330 Rodovia Anhangüera, de Limeira até Santa Rita do Passa Quatro - total de 82,00 quilômetros
 SP-352 de Itapira até divisa com Minas Gerais - total de 22,63 quilômetros
 SP-157/SP-340 - Anel Viário Prefeito Jamil Bacar - total de 6,9 quilômetros
 SPI 165/SP-330 - Contorno Rodoviário de Araras - total de 4,67 quilômetros

Ver também 
 Sistema rodoviário do estado de São Paulo

Ligações externas 
 Intervias
 Página oficial da Arteris
 Página da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias

Arteris
Concessionárias de rodovias do Brasil